«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — произведение Николая Васильевича Гоголя (1834)

 «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (фильм, 1941)
 «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (фильм, 1959)
 «Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»